Arșița se poate referi la:

 Arșița, Bistrița-Năsăud 
 Arșița, Mureș 
 Arșița, Vaslui 
 Arșița, Vrancea
 Arsita, Abruzzo localitate din Parcul național Gran Sasso și Monti della Laga, Italia

Vezi și 
 Râul Arșița (dezambiguizare)

Toponime românești